Steindachnerina är ett släkte av fiskar. Steindachnerina ingår i familjen Curimatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Steindachnerina